Вюст (, ) — немецкая и нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Вюст, Альберт (1840—1901) — немецкий агроном и педагог.
 Вюст, Вальтер (1901—1993) — немецкий востоковед, директор Аненербе, штандартенфюрер СС.
 Вюст, Дитер — швейцарский кёрлингист.
 Вюст, Ирен (род. 1986) — нидерландская конькобежка.
 Вюст, Эдуард (1818—1859) — протестантский пастор, один из основателей штундизма русских немцев.

Примечания